

Toponymes

Sampaio est une municipalité de l'État du Tocantins
 General Sampaio est une municipalité de l'État du Ceará

 Sampaio, quartier de la ville de Rio de Janeiro

Sampaio, paroisse civile de la municipalité de Vila Flor, située dans le district de Bragance et la région Nord.

Patronymes 
 César Sampaio, footballeur brésilien, né en 1968 ;
 Jorge Sampaio, homme d'État portugais, né en 1936, président de la République de 1996 à 2006 ;
 Sara Sampaio, mannequin portugais né en 1991.

Voir aussi 

 .

Homonymie de toponyme